choroba Kostmanna
 rodanki
 Służba Cywilna Narodu
 kod IATA Port lotniczy Saarbrücken
 scn – kod ISO 639-2 język sycylijski